Шилальское районное самоуправление (, до 1995 — Шила́льский район) — муниципальное образование в Таурагском уезде Литвы.

Население 

По местожительству:
 Городское — 6 281 (19,90 %)
 Сельское — 25 289 (80,10 %)

По половому признаку:
 Мужчины — 15 333 (48,57 %)
 Женщины — 16 237 (51,43 %)

По вероисповеданию:
 Католики — 30 224 (97,75 %)
 Атеисты — 444 (1,44 %)
 Другие менее 0,5 %

По национальности:
 Литовцы — 31 432 (99,64 %)
 Другие менее 0,5 %

Населённые пункты 
 1 город — Шилале;
 7 местечек — Кальтиненай, Кведарна, Лаукува, Паюрис, Тяняняй, Упина и Жвингяй;
 435 деревень.

Численность населения (2001):
 Шилале — 6 281
 Кведарна — 1 934
 Лаукува — 998
 Паюрис — 872
 Кальтиненай — 835
 Паюралис — 633
 Шяудува — 436
 Вингининкай — 410
 Упина — 409
 Тененяй (Тяняняй) — 369

Староства 
Район включает 14 староств:
 Бийотайское (; адм. центр: Бийотай)
 Билионское (; адм. центр: Билионис)
 Дидкиемское (; адм. центр: Дидкемис)
 Жадейкяйское (; адм. центр: Жадейкяй)
 Кальтиненайское (; адм. центр: Кальтиненай)
 Кведарнское (; адм. центр: Кведарна)
 Лаукувское (; адм. центр: Лаукува)
 Палянтинское (; адм. центр: Палянтинис)
 Паюрисское (; адм. центр: Паюрис)
 Тракседское (; Шилале)
 Тяняняйское (; адм. центр: Тяняняй)
 Упинское (; адм. центр: Упина)
 Шилальское сельское (; адм. центр: Шилале)
 Шилальское городское (; адм. центр: Шилале)

Известные уроженцы 
 Сипарис, Юозас Винцович (1894—1970) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1954)
 Норбертас Велюс (1938—1996) — фольклорист, профессор, писатель.
 Стасис Гиренас (1893—1933) — американо-литовский лётчик, решивший перелететь Атлантический Океан по маршруту Нью-Йорк — Каунас вместе со Стяпоносом Дарюсом, но разбившийся 17 июля 1933 года в Германии.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Шилальский район